Murg peut désigner :

Cours d'eau 

 deux rivières du Land de Bade-Wurtemberg, en Allemagne :
 la Murg, rivière longue de 79 km, se jetant dans le Rhin à proximité de Rastatt ;
 la Murg, rivière longue de 20,9 km, coulant dans l'arrondissement de Waldshut et se jetant dans le Rhin ;
 deux rivières de Suisse :
 la Murg, petit cours d'eau affluent de l'Aar et marquant la frontière entre le canton d'Argovie et le canton de Berne ;
 la Murg, affluent de la Thur, long de 34,1 km, coulant dans le canton de Thurgovie ;

Localités 

 Murg, commune allemande du Land de Bade-Wurtemberg, sur la Murg, dans l'arrondissement de Waldshut ;
 Murg, fraction de la commune suisse de Quarten, dans le canton de Saint-Gall.

Homonymie d'hydronyme